Бетесда () — название ряда современных населённых пунктов, происходящее от названия упоминаемой в Евангелии купальни в Иерусалиме (в русской традиции Вифезда):

 Бетесда — пригород Вашингтона в штате Мэриленд, США.
 Бетесда — станция Вашингтонского метро.
 Бетесда — населённый пункт в штате Огайо, США.
 Бетесда — населённый пункт в штате Теннесси, США.
 Бетесда — населённый пункт в Уэльсе, Великобритания.

Другое 
 Бетесда — терраса и фонтан в Центральном парке Нью-Йорка.

См. также 
 Вифезда — купальня в Иерусалиме.
 Bethesda Softworks — компания, разработчик и издатель компьютерных игр.
 Bethesda (значения)